Стефан Николов, известен като Стефо войвода и Далипо, е български хайдутин и революционер, участник в Кресненско-Разложкото въстание и войвода на Върховния македоно-одрински комитет.

Биография 
Стефан Николов (с прякор Скендер) е роден в 1855 година в костурското село Бесвина. Остава без образование. На 13 години тръгва на гурбет в Анадола и след осем години се връща във Въмбел, жени се и става овчар. Става ятак на хайдушката дружина на Васил Журката. През 1877 година, след като участва в убийството на зулумаджията Чолак Реджеп, започва своята дейност като разбойник с чета, съставена от гръцки паликари.

През есента пленява цяла потеря и се прехвърля в Тесалия, където се сражава с гръцките въстаници. Връща се в Костурско на следната година с войводите Никола Гиза и Михаил Дарда. През есента през Мариово и Кочанско се прехвърля в България. През пролетта на 1879 година капитан Стефо Николов е стотник-войвода на т.нар. „Четвърта чета“ Стефо войвода, която влиза в състава на „Доброволческата войска“ и имала 78 доброволци, предимно от Костурско и Леринско. До 12 март 1879 година четата се намира в Кюстендилския район, след което се прехвърля в Горноджумайското село Падеш.

През месец май заедно с предвожданата от него чета, както и с четите на Георги Караискаки и други навлиза в Македония с цел да достигне Битолската област и да вдигне местните българи на въстание. През Мъгленските планини четата се насочва към Воден. В Мариовското поле към четата се присъединяват и местни българи. През юли се сражава с турски войски в Негушката планина.

В 1879 година в четата му влизат Яни Бицов Лошйо и Начо Ников от Мокрени, Христо Шотов и Никола Филов от Загоричани и Павли Капитан.

В 1880 година участва заедно с Константин Буфски и Леонидас Вулгарис в събранието в местността Гремен теке край Острово на 21 май/2 юни, на което е председател.

В Тиквешко ликвидира зулумаджията Адем ага от Градец. През 1882 година, обграден от турски потери, се сражава при Рожден и край село Бабчор, Костурско.

Бяга в Гърция, където е аресту­ван, осъден несправедливо за убийство и лежи 13 години в затвор. В 1900 година е освободен и се установява в София. В 1902 година формира чета на Върховния комитет, с която заминава за Леринско. Загива в сра­жение с турска войска в местността Узунов Аргач над село Горничево. След смъртта на Стефо войвода четата е оглавена от Иван Ботушанов, който я прехвърля във Воденско.

Външни препратки 
 „Войвода Стефо Николов Скендер“, публикувано в сп. „Македония“, книга II, София, април 1903 година

Бележки 

Български революционери от Македония
Български хайдути от Македония
Дейци на ВМОК
Хора от дем Преспа
Участници в Кресненско-Разложкото въстание
Починали в Горничево